Fedoriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine.

 Fedoriwka, Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Petrowske, Oblast Luhansk

 Fedoriwka (Dschankoj), Dorf im Rajon Dschankoj, Autonome Republik Krim
 Fedoriwka (Rosdolne), Dorf im Rajon Rosdolne, Autonome Republik Krim

 Fedoriwka (Tywriw), Dorf im Rajon Tywriw, Oblast Winnyzja
 Fedoriwka (Scharhorod), Dorf im Rajon Scharhorod, Oblast Winnyzja
 Fedoriwka (Wolodymyr), Dorf im Rajon Wolodymyr-Wolynskyj, Oblast Wolyn
 Fedoriwka (Amwrossijiwka), Dorf im Rajon Amwrosijiwka, Oblast Donezk
 Fedoriwka (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut, Oblast Donezk
 Fedoriwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha, Oblast Donezk
 Fedoriwka (Mariupol, Nikolske), Dorf im Rajon Mariupol, Siedlungsgemeinde Nikolske, Oblast Donezk
 Fedoriwka (Kramatorsk, Kostjantyniwka), Dorf im Rajon Kramatorsk, Oblast Donezk, Stadtgemeinde Kostjantyniwka
 Fedoriwka (Kramatorsk, Nowodonezke), Dorf im Rajon Kramatorsk, Oblast Donezk, Siedlungsgemeinde Nowodonezke
 Fedoriwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk
 Fedoriwka (Mariupol), Dorf im Rajon Mariupol, Oblast Donezk
 Fedoriwka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten, Oblast Schytomyr
 Fedoriwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel, Oblast Schytomyr
 Fedoriwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr, Oblast Schytomyr
 Fedoriwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja, Oblast Saporischschja
 Fedoriwka (Melitopol, Nowowassyliwka), Dorf im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka, Oblast Saporischschja
 Fedoriwka (Melitopol, Terpinnja), Dorf im Rajon Melitopol, Landgemeinde Terpinnja, Oblast Saporischschja
 Fedoriwka (Polohy), Dorf im Rajon Saporischschja, Oblast Polohy
 Fedoriwka (Wyschhorod), Dorf im Rajon Wyschhorod, Oblast Kiew
 Fedoriwka (Iwankiw), Dorf im Rajon Iwankiw, Oblast Kiew
 Fedoriwka (Poliske), Dorf im Rajon Poliske, Oblast Kiew
 Fedoriwka (Fastiw), Dorf im Rajon Fastiw, Oblast Kiew
 Fedoriwka (Jahotyn), Dorf im Rajon Jahotyn, Oblast Kiew
 Fedoriwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez, Oblast Kirowohrad
 Fedoriwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka, Oblast Kirowohrad
 Fedoriwka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj, Oblast Kirowohrad
 Fedoriwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija, Oblast Kirowohrad
 Fedoriwka (Petrowe), Dorf im Rajon Petrowe, Oblast Kirowohrad
 Fedoriwka (Beresanka), Dorf im Rajon Beresanka, Oblast Mykolajiw
 Fedoriwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Oblast Mykolajiw
 Fedoriwka (Wesselynowe), Dorf im Rajon Wesselynowe, Oblast Mykolajiw
 Fedoriwka (Wradijiwka), Dorf im Rajon Wradijiwka, Oblast Mykolajiw
 Fedoriwka (Kodyma), Dorf im Rajon Kodyma, Oblast Odessa
 Fedoriwka (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk, Oblast Odessa
 Fedoriwka (Okny, Huljanka), Dorf im Rajon Okny, Landratsgemeinde Huljanka, Oblast Odessa
 Fedoriwka (Okny, Stawrowe), Dorf im Rajon Okny, Landratsgemeinde Stawrowe, Oblast Odessa
 Fedoriwka (Hlobyne), Dorf im Rajon Hlobyne, Oblast Poltawa
 Fedoriwka (Dykanka), Dorf im Rajon Dykanka, Oblast Poltawa
 Fedoriwka (Sinkiw), Dorf im Rajon Sinkiw, Oblast Poltawa
 Fedoriwka (Karliwka), Dorf im Rajon Karliwka, Oblast Poltawa
 Fedoriwka (Hoschtscha), Dorf im Rajon Hoschtscha, Oblast Riwne
 Fedoriwka (Sarny), Dorf im Rajon Sarny, Oblast Riwne
 Fedoriwka (Isjum, Bohodarowe), Dorf im Rajon Isjum, ehemalige Landratsgemeinde Bohodarowe, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Isjum, Metschebylowe), Dorf im Rajon Isjum, ehemalige Landratsgemeinde Metschebylowe, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Smijiw), Dorf im Rajon Smijiw, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Losowa, Komsomolske), Dorf im Rajon Losowa, Landratsgemeinde Komsomolske, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Losowa, Nadeschdiwka), Dorf im Rajon Losowa, Landratsgemeinde Nadeschdiwka, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Nowa Wodolaha), Dorf im Rajon Nowa Wodolaha, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Kupjansk, Schewtschenkowe), Dorf im Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Schewtschenkowe, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Cherson), Dorf im Rajon Cherson, Oblast Cherson
 Fedoriwka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw, Oblast Cherson
 Fedoriwka (Henitschesk, Nowotrojizke), Dorf im Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Nowotrojizke, Oblast Cherson
 Fedoriwka (Krassyliw), Dorf im Rajon Krassyliw, Oblast Chmelnyzkyj

 Fedoriwka (Horliwka), Siedlung im Stadtkreis von Horliwka, Oblast Donezk
 Fedoriwka (Swerdlowsk), Siedlung im Stadtkreis von Swerdlowsk, Oblast Luhansk
 Fedoriwka (Kupjansk, Wilchuwatka), Siedlung im Rajon Kupjansk, Landgemeinde Wilchuwatka, Oblast Charkiw
 Fedoriwka (Henitschesk, Iwaniwka), Siedlung im Rajon Iwaniwka, Oblast Cherson
 Fedoriwka (Kachowka), Siedlung im Rajon Kachowka, Oblast Cherson

 Name einer Eisenbahnstation beim Dorf Nowobohdaniwka an der Bahnstrecke Sewastopol–Charkiw

Siehe auch: Fjodorowka